Vzdušnice může být:
 vzdušnice (trachea, tracheje), větvená trubice sloužící jako dýchací orgány některých členovců a drápkovců
 vzdušnice (část pneumatiky), nafukovací vnitřní část pneumatiky
 duše míče, nafukovací vnitřní část míče. Podobně též duše jiných nafukovacích objektů, např. raftu. 
 vzdušnice, dříve vzduchovna, hlavní část vzduchové soustavy varhan
 komora sloužící k vyrovnání vnitřního a vnějšího tlaku při vstupu do kesonu
 vrchní část prostoru vytvářeného při tunelování, kde je stlačený vzduch
 vzdušnice (pro kojence, pro malé děti, pro dospělé), zdravotnická pomůcka, zpravidla dvouhadičková